Buttermarkt ist die Bezeichnung verschiedener Plätze:

 Adenau#Buttermarkt
 Chichester#Sehenswürdigkeiten
 Straßen und Plätze in Fulda#Buttermarkt
 Buttermarkt in Linz am Rhein
 Buttermarkt (Saarburg)
Buttermarkt (Kempen)

Siehe auch:
 Buttermarktkapelle St. Michael